David Schultz ist der Name folgender Personen:

* David Schultz (Wrestler) (* 1955), US-amerikanischer Wrestler 
 David Schultz (Ringer) (1959–1996), US-amerikanischer Ringer
 David Schultz (Kameramann) (* 1971), deutscher Kameramann
 David Ferdinand Schultz († 1830), deutscher Landwirt und Abgeordneter

Siehe auch:
 Dave Schultz (David William Schultz; * 1949)kanadischer Eishockeyspieler und -trainer